Allenport bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allenport (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Allenport (Washington County, Pennsylvania)